"Albânia" pode ser:
 Albânia, país da Europa
 Albania (Guajira), na região Caribe de Colômbia
 Albania (Santander), na região de Los Santanderes de Colômbia
 Albania (Colômbia), no departamento de Caquetá

Desambiguações de topônimos